Welwyn ist der Name von:

 Welwyn (Hertfordshire), einer eigenständigen Gemeinde in Hertfordshire, England
 Welwyn (Saskatchewan), in Saskatchewan
 Welwyn Garden City, einer oft falsch nur Welwyn genannten Stadt südlich der Gemeinde Welwyn, ebenfalls in Hertfordshire, England